Negenhuizen (Midden-Delfland)
 Negenhuizen (Baarle-Hertog)